Waldstraße steht für:
 Waldstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/W #Waldstraße
 Waldstraße (Mustin), siehe Liste der Baudenkmale in Mustin (Mecklenburg) #Lenzen
 Waldstraße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul
 Waldstraße (Zempin), siehe Liste der Baudenkmale in Zempin
 Waldstraße (Zinnowitz), siehe Liste der Baudenkmale in Zinnowitz

 Bahnhof Waldstraße in Wiesbaden

Siehe auch:
 Waldstraßenviertel
 Waldweg